SPG steht für:

 Saarpfalz-Gymnasium, Homburg, Saarland
 Sarong Partygirl in der singapurischen Kultur
 Schweizerische Physikalische Gesellschaft, Interessenvertretung
 Schweizerische Philosophische Gesellschaft
 Šiaulių plento grupė, Unternehmensgruppe in Litauen
 Sicherheitspolizeigesetz, Österreich
 Siemens Power Generation, ehemalige Geschäftseinheit, jetzt Siemens Sector Energy 
 Simon Property Group, größter Shopping Mall-Betreiber in den USA
 Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, englische anglikanische Missionsgesellschaft, siehe United Society
 Spastische Paraplegie, neurodegenerative Erkrankung
 Spielgemeinschaft, Zusammenschluss verschiedener Sportvereine
 Steam Powered Giraffe, US-amerikanisches Steampunk-Musical-Projekt (ab 2008)

Abkürzung